

Carriera

Còub
Cresciuto nelle giovanili dell', ha esordito in prima squadra il 7 dicembre 2017 in occasione del match di UEFA Europa League pareggiato 1-1 contro il .

Nazionale
Con la Nazionale Under-21 di calcio del Montenegro ha preso parte a tre incontri di qualificazione al Campionato europeo di calcio Under-21 2019.

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale U-21

Altri progetti

Collegamenti esterni